Luca Antonini (* 4. srpna 1982, Milán, Itálie) je italský fotbalista, který byl odchovaným velkoklubem AC Milán. Naposledy působil v nižší lize za klub AC Prato SSD.

Přestupy 

 z AC Milán do UC Sampdoria za 2 000 000 Euro
 z UC Sampdoria do Empoli FC za 1 000 000 Euro
 z Empoli FC do AC Milán za 2 900 000 Euro
 z AC Milán do Janov CFC zadarmo
 z Janov CFC do Ascoli Picchio F.C. 1898 zadarmo

Statistiky 

Poznámky
 i s předkolem.

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz italské ligy (2010/11)
 1× vítěz italského superpoháru (2011)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 
 Profil hráče na www.calcio.com 

Italští fotbalisté
Fotbalisté AC Ancona
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Sampdorie Janov
Fotbalisté Modena FC
Fotbalisté Delfino Pescara 1936
Fotbalisté AC Siena
Fotbalisté Empoli FC
Fotbalisté FC Janov
Fotbalisté Ascoli Calcio
Fotbalisté AS Livorno
Narození 4. srpna
Muži
Narození v roce 1982
Žijící lidé
Narození v Miláně